Ланье или Ланьер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ланье, Джарон — американский учёный в области визуализации данных и биометрических технологий, автор термина «виртуальная реальность».
 Ланье, Сидней (1842—1881) — американский поэт и музыкант.
 Ланье, Стерлинг (1927—2007) — американский писатель-фантаст, редактор и скульптор.

 Ланьер, Аллен (1946—2013) — американский музыкант, один из основателей группы Blue Öyster Cult.

Топонимы 
 Ланье (округ, Джорджия) — административно-территориальный округ (приход) в штате Джорджия, США.
 Ланье (Мёрт и Мозель) — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.

 Ланье (река) — река в Индии, в штате Манипур.